

Sigle 
NdR – letteralmente Nota del Redattore oppure Nota della Redazione. Essa indica generalmente che la nota che la precede non ha una fonte bibliografica, ma è da considerarsi comunque attendibile in quanto il redattore si assume la responsabilità della sua provenienza; è talvolta utilizzata anche per indicare l'autore di una breve digressione o chiarificazione inerente al testo.
Norddeutscher Rundfunk – radiotelevisione tedesca
Network Data Representation – possibile implementazione del livello presentazione del modello OSI.

Codici 
 NDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Taouima, Nador, Marocco
 ndr – codice ISO 639-3 della lingua ndoola

Fisica 
 NDR – Nonradiative dielectric (guida d'onda dielettrica non radiativa)